Tamar (còmic) còmic publicat per l'Editorial Toray
 Tamar (nom), prenom femení d'origen armeni 
 Biografies:
 Tamar o Tamara de Geòrgia, Reina que governà cap al 1184 fins al 1213
 Tamar (nora de Judà), nora de Judà, ja que fou la muller d'Er i -després de morir aquest- de son germà més jove Onan, tal com apareix al Gènesi
 Tamar (filla de David), filla del rei David
 Toponímia:
 Tamar (consell regional) consell regional de l'estat d'Israel
 Tamar (Cornualla), riu de Cornualla (Gran Bretanya)
 Tamar o Kranjska Gora, vall als Alps Julians al nord d'Eslovènia, conegut per l'antiga plataforma per a salts d'esquí que tenia